Uffenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Uffenheimer (1876–1941), deutsch-amerikanischer Arzt
 Jonathan Gabriel Uffenheimer (1778–um 1855), österreichischer Industrieller
 Josua Uffenheimer (* um 1730; † um 1785), deutscher Unternehmer
 Max Uffenheimer (1804–nach 1850), österreichischer Industrieller